99 puede referirse a:

 El año 99.
 El año 1999 (termina en 99).
 El número natural noventa y nueve.
 La canción 99 de la banda de rock estadounidense Toto.
 99 Luftballons, una canción de protesta de la cantante alemana Nena.
 La Ruta Federal 99.
 La Galaxia espiral M99.
 La misión STS-99.